Colin Davis (1927–2013) – angielski dyrygent
 Colin Davis (1933–2012) – angielski kierowca wyścigowy